|}

Die Bahnstrecke Lupoglav–Luka Bršica ist eine stillgelegte Bahnstrecke in Kroatien. Sie verläuft auf der Halbinsel Istrien von Lupoglav nach Luka Bršica.

Geografische Lage 
Die Strecke zweigt südlich des Bahnhofs Lupoglav – Streckenkilometer 48,9 der Bahnstrecke Divača–Pula –  von dieser ab (Streckenkilometer 0) und führt über Raša (Streckenkilometer 52,4) bis zum Hafen von Bršica an der Bucht von Rijeka.

Geschichte 
Zuletzt bestand eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf der Strecke. Personenverkehr erfolgte nur noch bis Raša, bis zum Hafen von Bršica wurde die Strecke nur noch im Güterverkehr bedient. Anfang 2009 kam es bei km 21,4 zu einer Hangrutschung, die die Strecke unterbrach. Sie wurde daraufhin zum 26. Dezember 2009 überwiegend stillgelegt. Lediglich ab dem Bahnhof Učka (km 5,7) wurde gelegentlich noch Schotter abgefahren. Die Anlagen verfielen.

Zukunft 
Anfang Oktober 2019 unterzeichneten Vertreter der Kroatischen Eisenbahn (HZ) und des Hafens Rijeka eine Vereinbarung, die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Betreibergesellschaft des Hafens Rijeka baut seit Juli 2019 den Hafen von Bršica aus und errichtet dabei auch die dort erforderliche Eisenbahninfrastruktur, die aber nur in Betrieb genommen werden kann, wenn die Bahnstrecke Lupoglav–Luka Bršica reaktiviert wird.

Literatur 
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien. Schweers und Wall, Aachen 2010, ISBN 978-3-89494-129-1, S. 38.
 Istrien: Reaktivierung der Strecke Lupoglav – Raša – Bršica?. In: Eisenbahn-Revue International 1/2020, S. 19.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kroatien
Verkehr (Istrien)
Eisenbahnprojekt